Ángel Guerra puede referirse a:

 Ángel Guerra Porro (1842-1896), militar y patriota cubano.
 Ángel Guerra (escritor) (1874-1950), seudónimo adoptado por José Betancort Cabrera a raíz de la novela de Galdós
 Ángel Guerra (novela), novela de 1891 de Benito Pérez Galdós